Paranormal peut désigner :
 paranormal, terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes supposés qui ne sont ni observables, ni explicables scientifiquement ;
 Paranormal, 27 album studio du chanteur américain Alice Cooper ;
 Paranormal, mini-série télévisée égyptienne sortie sur Netflix.